TMNT – acronimo di Teenage Mutant Ninja Turtles, serie a fumetti ideata nel 1984 da Kevin Eastman e Peter Laird
 TMNT – film d'animazione del 2007 diretto da Kevin Munroe
 TMNT – videogioco d'azione del 2007 per console e Windows
 TMNT – videogioco picchiaduro del 2007 per Game Boy Advance